En , Miłkowo est le nom :

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Miłkowo, dans le powiat de Drawsko ;
 du village de Miłkowo, dans le powiat de Szczecinek.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Miłkowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Miłkowo, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Miłkowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.